Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1981 года  () прошёл в Нанте с 17 по 29 августа по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов.

 — Люк Гинар

 — Фидель Нимби

 — Жан Пьер Дюбуа

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1981 году
1981 год в шашках
Спорт в Нанте
Август 1981 года